Dendrocephalus är ett släkte av kräftdjur. Dendrocephalus ingår i familjen Thamnocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Dendrocephalus